

Localidades
Bueno (Goiânia) — bairro
Bueno (Conselheiro Pena) — distrito
Pimenta Bueno — cidade do estado de Rondônia

Pessoas
Alberto Bueno
Amador Bueno
Bartolomeu Bueno da Silva
Bueno Brandão
Cacá Bueno
Carlos Bueno
Eduardo Bueno
Francisco Bueno
Galvão Bueno
Gonzalo Bueno
Jerônimo Bueno
José Antônio Pimenta Bueno
Luiz Pereira Bueno
Maria Esther Bueno
Marilu Bueno
Marly Bueno
Popó Bueno
Silveira Bueno
Zaira Bueno

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de esportes